Тепетитлан има више значења:

 Тепетитлан (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепетитлан (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тепетитлан (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Тепетитлан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепетитлан (Тепетитлан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепетитлан (Чијаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тепетитлан (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тепетитлан (Хонотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепетитлан (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику